Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 500 dans le monde.

 Route fédérale 500 en Allemagne
 RS-500 au Brésil
 Route 500 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 500 en Finlande
 Route nationale 500 en France
 Route départementale 500, dans le Bas-Rhin, France
 North Coast 500 en Écosse, Royaume-Unis